San Daniele peut désigner:

 San Daniele del Friuli, commune italienne de la province d'Udine dans la région autonome du Frioul-Vénétie Julienne en Italie
 San Daniele Po, commune italienne de la province de Crémone dans la région Lombardie en Italie ;